Toton peut désigner :

 une toupie en ivoire
 un film muet de Frank Borzage, sorti en 1919